Жепи́ха (; также Ре́пка, Ржепка или Ржепиха) — жена Пяста, легендарного предка династии Пястов. Мать полулегендарного князя полян Земовита.

Единственное упоминание Жепихи в ранних исторических источниках содержится в Хронике Галла Анонима, где это имя встречается дважды. Происхождение имени достаточно прозрачно: репкой (жепкой в польском произношении) называли корнеплод репы.

Литература 
 Strzelczyk j. Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. — Poznań: Rebis, 2007. ISBN 978-83-7301-973-7.

Пясты
Княгини Польши